Jméno a příjmení Zdeněk Tůma nosí více osobností:

 Zdeněk Tůma (* 1960) – český ekonom a finančník, v letech 2000 – 2010 guvernér České národní banky
 Zdeněk Tůma (malíř) (1907–1943) – český malíř a jevištní výtvarník
 Zdeněk Tůma (politik) (1958–2022) – starosta Ledče nad Sázavou v letech 2014 – 2022, hráč a rozhodčí v házené

Související články 
 Tůma